La formula molecolare C15H26O può indicare:
 Farnesolo
 α-bisabololo

Formule molecolari